Нагорных — фамилия.
 Нагорных, Дмитрий Николаевич (род. 1976) — российский хоккеист.
 Нагорных, Оксана Сергеевна (род. 1991) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Нагорных, Юрий Дмитриевич (род. 1971) — российский государственный деятель.